Ефи́м Ма́ркович Ла́зарев (; 28 ноября 1933, Киев — 1 декабря 2013) — советский и украинский шахматист, мастер спорта СССР (1960), шахматный журналист и литератор.

Биография 
Серебряный призёр чемпионата Украинской ССР 1963 г. Чемпион Киева (1963) и ЦС ДСО «Авангард» (1965). 

В составе сборной ДСО «Авангард» серебряный призёр командного чемпионата СССР 1961 г.

Участник матчей УССР — Болгария (1963—1967) и Киев — Краков (1970—1979).

Тренер сборных команд Украинской ССР (1958—1969).

Шахматный обозреватель газеты «Молодь України» (1958—1972) и «Спортивной газеты» (с 1973).

Автор работ по шахматной теории и истории шахмат на Украине.

Член АИПЕ (с 1982).

Книги 
 Сицилианская защита (вариант дракона), М., 1970 (с Э. Е. Гуфельдом);
 Гроссмейстер Леонид Штейн, К., 1978 (на украинском языке);
 Леонид Штейн, М., 1980 (с Э. Е. Гуфельдом);
 Творчество шахматистов Украины, К., 1982 (на украинском языке);
 Комбинации и ловушки в шахматах, К., 1984 (на украинском языке).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Партии Ефима Лазарева в базе Chessgames
 Личная карточка Ефима Лазарева на сайте 365Chess
 Биография Ефима Лазарева на сайте ФШР

Родившиеся в Киеве
Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматные тренеры Украины
Шахматные тренеры СССР